Есе́т, Исе́т () — распространённое в Казахстане мужское имя.
Персоналии
 Есет Кокиулы (Тама Есет) (1667—1757) — казахский полководец, тархан.
 Есет Котибарулы (1803—1889) — предводитель войны против Хивинского и Кокандского ханства, руководитель антиколониального восстания, лидер национально-освободительного движения казахов.
 Есет Караулы (1779—1869) — казахский акын и жырау. 
Населённые пункты
 село Есет — село в Бейнеуском районе Мангистауской области Казахстана.
 Есетата — аул в Шалкарском районе Актюбинской области Казахстана.
 аул Есета батыра Кокиулы — аул в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана.
Прочее
 ESET — международный разработчик антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности для корпоративных и домашних пользователей.
 ESET NOD32 — антивирусный пакет, выпускаемый словацкой фирмой ESET.

См. также 
 Асет
 Исеть

 Есета-Яха-Тарка — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО.
 Арка-Есета-Яха — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО.
 Есетаяха — река в России, протекает по территории Пуровского района Ямало-Ненецкого АО.